Евло́гий ( — благословный, доброречивый) — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:

 Евлогий Эдесский (ум. 387) — епископ Эдессы, христианский святой.
 Евлогий (ум. 608) — патриарх александрийский в 570—608, успешно боролся с евтихианством (монофизитством).
 Евлогий Кордовский (810—859) — священномученик Католической церкви, местночтимый святой Русской Православной церкви.
 Евлогий Скитский — православный аскет VII века, известен по своему видению, ставшим одним из сюжетов монашеской иконографии.
 Евлогий (Алгазин) (1867—1916) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев белокриницкой иерархии), епископ Уральский и Оренбургский.
 Евлогий (Георгиевский) (1868—1946) — митрополит; управляющий русскими церквами в Западной Европе, член Государственной думы в 1907—1912.
 Евлогий (Гутченко) (род. 1967) — епископ Сумской и Ахтырский (с 2008) УПЦ (МП).
 Евлогий (Марковский) (1878—1951) — епископ Русской православной церкви заграницей (с 1947 года).
 Евлогий (Пацан) (род. 1970) — епископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии (с 2009) УПЦ (МП).
 Евлогий (Смирнов) (1937—2020) — митрополит Владимирский и Суздальский РПЦ.
 Евлогий (Хесслер) (1935—2019) — глава неканонической юрисдикции «Священный Миланский синод», бывший митрополит Миланский и Аквилейский.